Diese Liste enthält alle offiziellen und inoffiziellen Länderspiele der japanischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Trainings- und Freundschaftsspiele gegen Vereinsmannschaften sowie gegen Junioren-Auswahlmannschaften werden nicht berücksichtigt. Der japanische Fußballverband JFA wurde 1920 gegründet. Das erste Länderspiel fand zuvor schon am 7. Mai 1917 gegen die Philippinen statt.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Sämtliche Ergebnisse sind aus der Sicht Japans aufgeführt.

 H / A / * = Heimspiel, Auswärtsspiel oder Spiel auf neutralem Platz
 n. V. = nach Verlängerung / i. E. = im Elfmeterschießen
 Unter Anlass werden Freundschaftsspiele nicht extra gekennzeichnet; es finden sich hingegen folgende Abkürzungen:
 WM = Weltmeisterschaft / AM = Asienmeisterschaft und OAM = Ostasienmeisterschaft / * AS = Asienspiele / FÖS = Fernöstliche Spiele
 Fettgeschriebene Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der japanischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der japanischen Mannschaft

1917 bis 1940

1951 bis 1959

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Statistik

Gegner nach Kontinentalverbänden

Anlässe

Spielorte

Austragungsorte von Heimspielen

Bilanzen 
Die japanische Nationalmannschaft trat bis heute gegen 117 andere Nationalmannschaften aus allen sechs Kontinentalverbänden an. Darunter befinden sich:
 40 der derzeit abzüglich Japans 46 Nationalmannschaften der AFC
 12 der derzeit 56 Nationalmannschaften der CAF
 11 der derzeit 41 Nationalmannschaften der CONCACAF
 alle 10 Nationalmannschaften der CONMEBOL
 eine der derzeit 13 Nationalmannschaften der OFC
 38 der derzeit 55 Nationalmannschaften der UEFA
 5 ehemalige Nationalmannschaften (kursiv gesetzt); 3 gehörten zuletzt der UEFA und 2 der AFC an

Anmerkungen

Weblinks 
 Auflistung der Länderspiele bei EloRatings.net
 Auflistung der Länderspiele (bis Februar 2005) bei RSSSF.com
 Auflistung der Länderspiele bei Wildstat.com

Japan
!